Weifert ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Weifert (1850–1937), serbischer Industrieller deutscher Herkunft, Nationalbankpräsident 
 Ladislaus Michael Weifert (1894–1977),  Banatdeutscher Germanist und Mundartforscher